NY – amerykański skrót oznaczający „New York”, stan w USA lub miasto Nowy Jork
 ny albo ni – litera alfabetu greckiego
 dwuznak ny
 (73450) 2002 NY19 – tymczasowe oznaczenie planetoidy odkrytej w 2002
 (73464) 2002 NY54 – tymczasowe oznaczenie planetoidy odkrytej w 2002